Cilayung (Jatinangor), een plaats in Indonesië
Cilayung (Ciwaru), een plaats in Indonesië